

Geografia 
 Oakes – centro abitato nella Contea di Dickey, Dakota del Nord, Stati Uniti d'America

Persone 
 Alan Oakes –  ex calciatore e allenatore di calcio britannico
 David Oakes – attore britannico
 Gary Oakes – ex ostacolista britannico
 Judy Oakes – ex pesista, powerlifter e sollevatrice britannica